

Biologie 
 Grenouille, nom commun désignant certaines espèces d'amphibiens, principalement dans le genre Rana.
 Grenouille, l'un des noms vernaculaires donnés à une Lotte de l'espèce Lophius piscatorius.
 Grenouille de mer, poisson de l'espèce Raniceps raninus.
 Grenouille de Commerson, poisson de l'espèce Antennarius commerson.
 Poisson-grenouille, nom vernaculaire désignant des poissons de la famille des Antennariidae ou des Gobiidae.
 Seiche grenouille, seiche de l'espèce Sepia murrayi.
 Orchis grenouille (Coeloglossum viride,  syn. Dactylorhiza viridis), orchidée terrestre européenne.

Astronomie 
 Seconde Grenouille, autre nom de l'étoile Beta Ceti.

Communication 
 grenouille.com, site internet consacré à la météo du net.
 Radio Grenouille, radio associative de la région de Marseille.

Sociologie 
 Allégorie de la grenouille, allégorie sociologique.

Toponymie 
 Rennes-en-Grenouilles, commune française située dans le département de la Mayenne.

Arts

Bande dessinée 
 Ça grenouille dans le Califat, épisode de la série de bande dessinée Iznogoud.

Chanson 
 La Grenouille, chanson paillarde et grivoise d'André Guitar.

Cinéma 
 La Princesse et la Grenouille, projet de long-métrage d'animation des studios Disney.
 La Prophétie des grenouilles, film français d'animation réalisé par Jacques-Rémy Girerd.
 La Grenouille et la Baleine, film canadien de Jean-Claude Lord.
 Grenouille d'hiver, court métrage de Slony Sow.
 Grenouilles, film réalisé par Adolfo Arrieta sorti en 1983.

Littérature 
 Les Grenouilles, comédie d'Aristophane.
 La Fée Grenouille, conte d'Henry Carnoy.
 Le Roi Grenouille ou Henri de Fer conte des frères Grimm.
 La Célèbre Grenouille sauteuse du comté de Calaveras, conte de Mark Twain.
 La Grenouille et le Rat, fable de Jean de La Fontaine.
 Les Deux Taureaux et une grenouille, fable de Jean de La Fontaine.
 La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf, fable de Jean de La Fontaine.
 Les Grenouilles qui demandent un Roi, fable de Jean de La Fontaine.
 Le Lièvre et les Grenouilles, fable de Jean de La Fontaine.
 Le Soleil et les Grenouilles, fable de Jean de La Fontaine.
 Grenouilles, roman de Mo Yan (2009),  traduction Chantal Chen-Andro, Paris, Le Seuil, 2011.

 Sculpture 
 La Grenouille, « fontaine à boire » sculptée de Claude Torricini.

 Télévision 
 Allo grenouille, ancienne émission de télévision québécoise.
 La Grenouille mexicaine hypnotique du sud du Sri Lanka, sixième épisode de la deuxième saison de la série animée South Park.
 Saison 4 de NCIS : Enquêtes spéciales#Épisode 14 : La Grenouille

 Théâtre 
 Le Renard et la Grenouille, pièce de théâtre de Sacha Guitry.

 Personnages de fiction 

 Jean-Baptiste Grenouille, personnage principal du Parfum, roman de Patrick Süskind, paru en 1985.
 Jean-Baptiste, dit La Grenouille, personnage de Pirates'', film de Roman Polanski, sorti en 1986.
 La Princesse-Grenouille, personnage et titre de contes russes.

Voir aussi 
 
 Homme-grenouille
 Cuisses de grenouille
 Crôa!